Данилевский, Александр: Данилевский, Александр Семёнович (1809—1888) — ближайший друг Н. В. Гоголя и однокашник по Нежинской гимназии.
 Данилевский, Александр Сергеевич (1911—1969) — советский энтомолог, один из основоположников теории фотопериодизма насекомых.
 Данилевский, Александр Яковлевич (1838—1923) — русский биохимик, брат В. Я. Данилевского.